Tarmo est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme 
 (1896-1967), acteur estonien

Prénom 
Tarmo Jallai (né en 1979), athlète estonien de 110 mètres haies
Tarmo Kikerpill (né en 1977), joueur estonien de basket-ball
Tarmo Kink (né en 1985), joueur estonien de football
 (né en 1948), artiste et écrivain finlandais
 (né en 1980), joueur finlandais de football
 (né en 1953), homme politique estonien
Tarmo Kunnas (né en 1942), écrivain et professeur finlandais
 (né en 1960), architecte estonien
 (né en 1971), joueur estonien de football
 (1921-1999), acteur finlandais
 (né en 1977), homme fort et compétiteur estonien
Tarmo Neemelo (né en 1982), joueur estonien de football
 (né en 1934), astronome et professeur estonien
Tarmo Raudsepp (né en 1981), coureur cycliste estonien
 (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
Tarmo Rüütli (né en 1954), joueur estonien de football
 (né en 1975), joueur finlandais de football
 (né en 1957), scientifique marin et mathématicien estonien
Tarmo Tamm (né en 1953), homme politique estonien
 (né en 1958), écrivain et poète estonien
 (1957-1999), boxeur professionnel finlandais
 (né en 1971), rameur olympique estonien

Équipes sportives 
 Hämeenlinnan Tarmo, équipe de hockey sur glace finlandaise basée à Hämeenlinna ;
 Pitäjänmäen Tarmo, équipe de hockey sur glace finlandaise basée à Helsinki.

Divers 
 Tarmo, brise-glace à vapeur finlandais construit en 1907.

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom estonien